Walki o Warszawę (1944)
 Walki o Warszawę (1945)